Les Hébridans sont un peuple extraterrestre inventé pour la série télévisée Stargate SG-1.

Les Hébridans forment une nation dont la population résulte d'un métissage entre Serrakins et humains, deux espèces dont les patrimoines génétiques semblent compatibles malgré des différences physiques notables. Comme les Goa'ulds, les Serrakins sont une espèce très avancée technologiquement, maîtrisant les voyages spatiaux. Il y a deux siècles, des Serrakins ont libéré les humains d'un système planétaire de l'oppression Goa'uld qu'ils y subissaient. Depuis, les deux peuples ont fusionné en une seule nation et vivent en harmonie, sur la planète Hébrida.

Leur première apparition est dans l'épisode 6x18 - Les rescapés. Quand l'équipe SG-1 trouve un vaisseau écrasé sur une autre planète (le Cebrus), elle noue tout naturellement le contact avec les Hébridans d'apparence humaine, et tentent de les aider dans les réparations du vaisseau, qui serait leur seule chance de rentrer. Ils sont cependant dérangés par un groupe d'aliens d'une autre espèce, présumée indigène et primitive, qui les harcèlent depuis plusieurs jours. SG-1 prête donc assistance à l'équipage pour repousser leurs assauts et neutraliser leurs ennemis. Ce qu'elle ignorait, cependant, est que les Hébridans humains étaient en fait des prisonniers qui s'étaient rebellés contre leurs geôliers, d'apparence serrakin. Warrick et ses collègues n'étaient donc pas un groupe de sauvages hostiles, mais le personnel pénitentiaire qui s'était fait subtiliser des armes comme le vaisseau, et essayaient en fait de le reprendre des mains des malfrats. SG-1, ayant découvert la vérité, piège Peurso et ses complices, et aide à reprendre le vaisseau et les prisonniers.

Cette civilisation apparaît une deuxième fois, dans l'épisode 7x08 - La grande épreuve. Les mêmes Serrakins que dans l'épisode 6x18 reviennent dans cet épisode : ils participent à une course intergalactique dirigée par le TechCon Group, et concourent avec leur vaisseau, le Cebrus, le même qui avait précédemment servi à convoyer les prisonniers. À bord de celui-ci, un générateur à naquadah a été installé. À la fin de la course, on attribue un contrat très lucratif au gagnant de la boucle annuelle. Le gagnant reçoit un contrat concernant le projet profond de l'exploration de l'espace. La philosophie de la compagnie encourage la confiance mutuelle.
Cependant, la course a été apparemment truquée, et cela a quelque chose à voir avec les rivalités des différentes races impliquées dans la course, sur fond de corruptions, de conspirations, d'histoires d'argent...

Dans l'épisode 10x07 - La riposte, Samantha Carter rapporte que le peuple hébridan s'est soumis à l'envahisseur ori.

Peuple humain de Stargate